Komiksy ekonomiczne  – innowacyjny projekt edukacyjny, organizowany przez Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji, którego celem jest przedstawienie zagadnień związanych z gospodarką w przystępnej formie obrazkowej, ciekawej dla odbiorcy w każdym wieku.

Opis projektu 
Na każdą edycję projektu składa się konkurs na najlepsze komiksy i animacje ekonomiczne oraz – na bazie wybranych prac – opracowanie przez ekspertów scenariusze lekcji z przedmiotów WOSu i podstaw przedsiębiorczości. Scenariusze te oraz animacje i komiksy nagrane na CD, przekazywane są bezpłatnie wraz z antologią komiksową nauczycielom gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki przystępnej formie komiksu, uczniowie mogą zrozumieć, jak naprawdę działa gospodarka. Komiksy pokazują m.in. korzyści z prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zalety oszczędzania czy tworzenia dobrego prawa. Nauczyciele zaś zyskują możliwość uatrakcyjnienia swoich lekcji i wyjaśnienia na prostych przykładach złożonych zagadnień życia gospodarczego i społecznego. Organizowane są cykliczne spotkania z nauczycielami w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych. Ponadto został uruchomiony portal edukacyjny www.komiksyekonomiczne.pl.

Konkurs na komiks ekonomiczny 
Jednym z elementów projektu edukacyjnego jest konkurs na komiks ekonomiczny. Schemat działania projektu jest kilkuetapowy. Najpierw FOR ogłasza konkurs na komiks ekonomiczny. Następnie komiksiarze rysują prace a jury wybiera najlepsze spośród nich. W październiku ma miejsce uroczysta gala rozdania nagród w konkursie na komiks ekonomiczny podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Na podstawie wyróżnionych prac metodycy tworzą scenariusze lekcji. Nauczyciele bezpłatnie zamawiają komiksy za pomocą specjalnego formularza na stronie FOR, a uczniowie w łatwy i przystępny sposób uczą się ekonomii.

Komiksy ekonomiczne w edukacji 
Na podstawie wyróżnionych prac w konkursie na komiks ekonomiczny powstają specjalne scenariusze, w oparciu o które nauczyciele mogą prowadzić swoje lekcje. Każdego roku komiks jest zamawiany przez około 1000 nauczycieli. Nauczyciele wypowiadają się pozytywnie o komiksach. Oto przykładowe opinie o projekcie:

 "Moi uczniowie lubią komiksy. Zagadnienia ekonomiczne są dla niektórych niezbyt interesujące. Poprzez taka formę są "bardziej strawne."
 "To coś nowego i innego na lekcjach, co daje im możliwość dość luźnego wypowiadania się. Materiały są zdecydowanie ciekawsze od podręczników."
 "Materiały są bardzo interesujące i przyswajalne. Uczą trudnych zagadnień w sposób niekonwencjonalny."
 "Uczniowie lubią innowacje, nie na wszystkich przedmiotach stosuje się tego typu pomoce, komiks to "coś", co przyciąga uwagę młodego odbiorcy."
 "Materiały są ciekawe dla ucznia, co jest niezwykle ważne. W sposób zrozumiały przybliżają często trudne zagadnienia."
 "Lekcje zaproponowane są na bardzo wysokim poziomie. Scenariusze bardzo mnie zainspirowały. Do tego młodzież była bardzo aktywna, a komiksy spowodowały, że lekcje bawiły i uczyły."
 "Ciekawe i niebanalne, wyczerpujące temat. Jestem początkującym nauczycielem podstaw przedsiębiorczości w liceum, dlatego sięgam po wiele różnych pomocy."
 "Atutem również są dołączone do komiksów scenariusze, które mogą inspirować do szukania własnych rozwiązań na przeprowadzenie lekcji."
Do tej pory w ramach rozszerzenia projektu zorganizowano 3 konferencje dla nauczycieli WOS-u, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce:
 "Innowacyjne metody nauczania ekonomii w szkołach" w 2014r.
 "Edukacja ekonomiczna w XXIw." w 2015r.
 "Po co nam ta ekonomia? - czyli jak skutecznie jej uczyć" w 2016r.

Portal komiksy-ekonomiczne 
Jednym z elementów projektu jest portal www.komiksyekonomiczne.pl. Ma on na celu udostępnienie prac konkursowych szerokiej rzeszy zainteresowanych osób. Na portalu znajdują się także materiały do pobrania dla nauczycieli: scenariusze lekcji, antologie komiksów oraz zdjęcia z poprzednich edycji konkursu na komiks ekonomiczny.

Bibliografia 
 https://web.archive.org/web/20150505091813/http://www.for.org.pl/pl/Komiksy-animacje-i-scenariusze-lekcji
 http://www.komiksy-ekonomiczne.pl/
 http://atrakcyjnekonkursy.pl/konkurs-Ekonomia-obrazkowa---zaprojektuj-komiks,68241712

Edukacja alternatywna
Komiksy
Forum Obywatelskiego Rozwoju